Чёрный список лучших сценариев — результаты опроса, издаваемые каждый год во вторую пятницу декабря с 2005 года Франклином Леонардом, исполнительным директором по развитию, который впоследствии работал в «Universal Pictures» и в компании Уилла Смита «Overbrook Entertainment». Опрос включает в себя главные сценарии ещё неизданных фильмов. Веб-сайт заявляет, что это не обязательно «лучшие» сценарии, а скорее «наиболее понравившиеся», так как список основан на обзоре руководителей киностудий и продюсерских компаний.

Чёрный список включает в себя значительное число сценариев, по которым позже были сняты фильмы, включая успешные и отмеченные наградами, такие как «Афера по-американски», «Ларс и настоящая девушка», «Джуно», «Король говорит!», «Миллионер из трущоб», «Операция „Арго“», «Жизнь прекрасна», «В центре внимания», «Выживший», «Любой ценой» и другие. Пять из этих сценариев, однако, уже были куплены крупнейшими студиями и находились в производстве до появления в Чёрном списке.

Выпущенные фильмы собрали в общей сложности более 25,54 млрд долларов и были номинированы на 241 премию «Оскар» и 205 «Золотых глобусов», получив соответственно 48 и 40. Начиная с 88-й премии «Оскар», 4 из последних 8 лучших картин были сняты по сценариям из Чёрного списка, также 10 сценариев из списка получили премию за лучший сценарий из 20 номинаций. Кроме того, авторов сценариев, которые попадают в список, часто с большим желанием готовы нанять для других работ, даже если их сценарии, попавшие в список, всё ещё не были куплены, например Джим Раш и Нат Факсон, двое из авторов сценария к фильму «Потомки», получившего «Оскар», ранее попадали в список. С другой стороны, обозреватель интернет-издания «Slate» Дэвид Хэглунд написал, что репутация списка слишком завышена, поскольку «это сценарии, которые уже готовы производить в голливудских кругах. И хотя, как правило, они ещё не были выпущены, многие из них уже находятся в производстве».

История 
Первый Чёрный список был составлен в 2005 году Франклином Леонардом, в то время работающим исполнительным директором по производству продюсерской компании Леонардо Ди Каприо «Appian Way Productions». Он отправил электронные письма около 75 коллегам, попросив их назвать 10 лучших непроизведённых сценариев, которые они читали в этом году. Чтобы поблагодарить их за участие, он составил список и отправил его респондентам. Название «Чёрный список» - тонкая ссылка на писателей, которые были запрещены в эпоху МакКарти как часть «Чёрного списка Голливуда».

Структура 
Чёрный список подсчитывает количество «понравившихся» различных сценариев, предоставленных руководителями развития. Сценарии оцениваются в зависимости от того, сколько понравилось каждому из них. Наиболее понравившийся респондентам сценарий — «Игра в имитацию», получивший 133 голоса в 2011 году и получивший в 2015 году премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Фильмы из «Чёрного списка» 
Более чем 300 сценариев были запущены в работу после появления в Чёрном списке. К ним относятся:

Примечания

Ссылки 
 The Black List website

Сценарии
Статьи о списках